Kalia is een dorp in de prefectuur Bassar, in de regio Kara in het noordwesten van Togo. In Kalia geldt, net als in de rest van Togo de tijdzone UTC+0.

Plaats in Togo